Paris Masters 2019, właśc. Rolex Paris Masters 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2019 z cyklu Paris Masters rozgrywany w dniach 28 października–3 listopada 2019 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 5 791 280 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 we Francji
2019 w tenisie ziemnym
2019